Denumirea de Stefan Karadja se referă la revoluționarul bulgar , dar se poate referi și la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stefan Karadja, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Stefan Karadja, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra;
 Stefan Karadja, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.